La Verdadera Iglesia de Jesús es una iglesia pentecostal unicitaria, fundada en la capital china de Pekín en 1917.

Es una de las tres iglesias chinas autóctonas, que existieron antes del triunfo de los comunistas en la Guerra Civil China en 1949. Su visión es predicar el evangelio a todas las naciones antes de la Segunda Venida de Jesucristo. Adicionalmente a las creencias y doctrinas propias del pentecostalismo unicitario, sus miembros no celebran la Navidad, por considerarla una festividad pagana, correspondiente al solsticio de invierno. Tampoco celebran el Viernes Santo ni la Pascua de Resurrección, por considerarlas vinculadas al equinoccio de primavera.

En 2004, la iglesia aseguraba tener aproximadamente dos millones de miembros en cuarenta y cinco países de los cinco continentes.

Trasfondo histórico y orígenes 

 Los primeros intentos de evangelizar China fueron efectuados por cristianos nestorianos, entre el 635 y el 845 d. C., luego arribaron misioneros jesuitas en 1265 y entre 1601 y 1724, pero su presencia fue de breve duración ya que nunca obtuvieron el favor del emperador chino o la aprobación mayoritaria del pueblo, por lo que finalmente se dispersaron como minoría.
 Los primeros misioneros protestantes que trabajaron en suelo chino llegaron hacia 1807 con la llegada del escocés Robert Morrison.
 Después de la Guerra del opio (1840), conflicto en el que los británicos defendían su monopolio del opio en China, misioneros de todo el mundo comenzaron a evangelizar China. En 1865, Hudson Taylor fundó la misión evangélica de China.
 En el  hubo un ligero aumento en el número de cristianos chinos. Hacia 1900 había casi 113000 cristianos protestantes, 1.600 evangelizadores chinos y 2.000 misioneros.
 A fines del , en China había apenas un 0,2% de cristianos (de todas las denominaciones), un 6% de budistas, un 20% de chinos tradicionalistas y un 71% de ateos y no religiosos.

El movimiento pentecostal en China 
 Después de la aparición del movimiento pentecostal en los Estados Unidos de América, a principios del , una iglesia pentecostal denominada Misión Apostólica de la Fe fue establecida en Shanghái, y muchos cristianos chinos, de las más diversas denominaciones, comenzaron a recibir el denominado bautismo del Espíritu Santo.
 No mucho después de la persecución asociada a la Rebelión de los Bóxers (1901), muchos cristianos chinos se adhirieron al Movimiento de los Tres Puntos de Autonomía, que promovió la estrategia de "auto-gobierno, auto-apoyo y auto-propagación" para reducir al mínimo las influencias o interferencias extranjeras en las iglesias chinas. Varias iglesias históricas se hicieron entonces nacionales e indígenas.
 Los fundadores de la novel "Verdadera Iglesia de Jesús" (1917), también apoyaron esta idea, y con la inspiración y revelación del Espíritu Santo decidieron romper lazos con las iglesias pentecostales de las que procedían. Eran Pablo Wéi de Hebei, Ling-sheng Zhang y más tarde, Bernabé Zhang de Shandong.
 Los primeros trabajadores de la Verdadera Iglesia de Jesús creyeron firmemente que era la voluntad del Señor fundar una iglesia verdadera que corrigiera todo lo que ellos consideraban errores y malas interpretaciones en las doctrinas de todas las demás denominaciones cristianas del mundo, y alcanzar finalmente la perfección cristiana antes de la segunda venida del Señor.
 En marzo de 1926 el trabajo de esta iglesia llegó también a Taiwán, de modo que se desarrolló allí una numerosa membresía, no obstante, la mayoría de los miembros de la iglesia siguieron situados en China continental.
 El contacto entre ambas partes se perdió debido a la toma de posesión comunista del gobierno en 1949 y a la persecución subsecuente de cristianos a lo largo y ancho de China.
 En 1958, la Verdadera Iglesia de Jesús y todas las demás iglesias cristianas chinas (con excepción de la Iglesia Patriótica de las Tres Autodeterminaciones) sufrieron la interdicción impuesta por el régimen comunista, la mayoría de los creyentes de esta iglesia siguieron participando, junto con los creyentes de otras denominaciones, en la iglesia oficial, para continuar la adoración bajo vigilancia del gobierno.
 En 1967, se organizó la Asamblea Internacional de la Verdadera Iglesia de Jesús en Los Ángeles, Estados Unidos de América, la rama administrativa de la iglesia.
 En 1989, la Verdadera Iglesia de Jesús se estableció en la Argentina, luego en España (1991), en Brasil (1996), en Bolivia (1996), en la República Dominicana(1997) y en Chile (1998).

Extensión 

La Verdadera Iglesia de Jesús está presente en los cinco continentes:

 Asia: China, Hong Kong, Japón, Corea, Taiwán, Brunéi, Camboya, India, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. 
 América: Canadá, Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y República Dominicana.
 Oceanía: Australia, Fiji, Nueva Zelanda, Samoa y Tonga. 
 Europa: Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Rusia, España, Reino Unido y Andorra.
 África: Benín, República Democrática del Congo, Ghana, Kenia, Liberia, Nigeria, Sudáfrica, Sierra Leona. Tanzania, Uganda y Togo.

Referencias

Enlaces externos 
 La Verdadera Iglesia de Jesús (en inglés)
 La Verdadera Iglesia de Jesús. Asamblea Internacional  (en Inglés)

Cristianismo en China
Pentecostales del Nombre de Jesucristo
Cristiandad Carismática y Pentecostal
Iglesias adventistas
Nuevos movimientos religiosos cristianos